Георг Хенрик Сальве (Георгий Соломонович Сальве; ; , Варшава — , Лодзь) — польский шахматист; один из сильнейших в стране в начале XX века. Фабрикант.

Играл в шахматы с 20 лет, лишь в 40 — добился первого успеха, участвуя в 3-м Всероссийском турнире в Киеве (1903) — 4-е место. В 1903—16 неоднократный победитель и призёр турниров в Лодзи. В 1905/1906, выиграв 4-й Всероссийский турнир в Санкт-Петербурге, стал чемпионом России. В 1906 уступил звание чемпиона, проиграв матч М. И. Чигорину — 6½ : 8½ (+5 −7 =3). В 5-м Всероссийском турнире (1907) — 3-4-е место. В 1906—1912 участник свыше 10 крупных международных турниров; Нюрнберг (1906) — 6-7-е; Остенде (1907) — 8-е; Карлсбад (1907) — 9-е; Прага (1908) — 7-9-е; Дюссельдорф (1908) — 2-е (лучший результат Сальве в международных турнирах); Санкт-Петербург (1909) — 8-10-е места. Успешно сыграл серию гастрольных партий с М. И. Чигориным (1904, +1 −1) и Ж. Мизесом (1905; +2 −1).

Сыграл 3 матча с А. К. Рубинштейном; один вничью — 7 : 7 (+5 −5 =4; 1903) и два проиграл — 4 : 6 (+3 −5 =2; 1904) и 3 : 5 (+1 −3 =4; 1907). В 1909 г. выиграл матч у Г. А. Ротлеви — 9½ : 6½ (+8 −5 =3). В 1913 г. проиграл матчи О. Дурасу — 1 : 3 (+0 −2 =2) и Е. Д. Боголюбову — 4 : 6 (+3 −5 =2).

Сыграл значительную роль в распространении шахмат в Польше. Он был основоположником так называемой лодзинской школы, выдвинувшей А. К. Рубинштейна.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши
Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Чемпионы России по шахматам